Брынь — село в Думиничском районе Калужской области России. Административный центр Сельского поселения «Село Брынь».

Находится в 105 километрах от Калуги на правом берегу реки Брынь.

История 
Ранее село называлось Толстошеево и впервые упоминается в переписных книгах Мещовского уезда 1646 года:
 Беклемишев Роман Иванов сын – п-е д. Хотизино, д. Толстошеево (4 дв. крест., 19 чел., 7 дв. боб., 20 чел.) в Сухиничском стане.

В период 1660—1668 годов этими землями владел царский тесть боярин Илья Данилович Милославский. После смерти боярской вдовы Аксиньи в 1671 году владения Милославских приобрели Василий и Алексей Обуховы. В 1691 они поделили свои владения, и Толстошеево досталось Василию. Его сын капитан В. В. Обухов, испытывая недостаток средств, в 1721 году был вынужден продать сельцо Толстошеево, а также Хотисино и Увёртное, крупному заводчику Н. Н. Демидову. Демидов переименовал селение в Брынь завод, построил плотину на реке Брынь и в 1725 году открыл завод по производству железа. Он также благоустроил помещичью усадьбу, построив каменный двухэтажный дом с 26 окнами по фасаду и въездом через арку в обширный внутренний двор.
В 1736 году им была построена деревянная церковь с престолом, освящённым во имя Преображения Господня.

Согласно «Описанию и алфавитам к Калужскому атласу» село Толстошеево «Брынский железный завод тож» в 1782 году было во владении А. Н. Демидова. Дворов в селе было 224, имелись пруд, церковь деревянная Преображения Господня, господский дом каменный, два регулярных сада. На реке Брынь — железный завод, в нём пять молотовых, каждая имела два горна, в которых чугун переделывался в железо. Кроме этого, в селе были две мельницы: «пильная о двух рамах и мучная о двух поставах».

XIX век 
После смерти А. Н. Демидова Брынский железный завод попал под опеку государства и был продан калужскому купцу Илье Назаровичу Коробову, который в 1818 году уступил его прапорщику гвардии П. Е. Демидову. В 1820 году усадебные земли села Толстошеево приобрела жена действительного статского советника Екатерина Алексеевна Рябинина.
В 1820 году она получила разрешение на закрытие завода, к тому времени давно не работавшего, а его здания сдала в аренду московскому купцу П. М. Александрову для устройства суконной мануфактуры.

Брынский механик Г. Нестеров установил в цехах ткацкие станки собственного изобретения.
В 1830-е годы Брынская суконная фабрика по выпуску сукна вышла на первое место в Российской империи. Александров снабжал своей продукцией армию и обеспечивал 30 % всего российского экспорта сукна (в основном оно поставлялось в Китай). В 1839 году на фабрике при 241 механическом и 159 ручных станах работало 2016 человек.

В 1846 году на средства выделенные благотворителем П. М. Александрым А. М. Рябининым в селе была построена новая одноэтажная каменная церковь.
Спустя два года рядом построена колокольня.

В 1850 срок аренды завода Александровым закончился, и предприятием стала управлять сама Е. А. Рябинина. Объёмы производства резко снизились, но затем они снова начали расти, и в 1860 при 1300 рабочих на 120 станах механических и 150 ручных выпущено сукна на 902 тыс. рублей. После смерти Рябининой в 1862 году брынская усадьба и фабрика перешли к её сыновьям Михаилу и Алексею и дочери Варваре Андреевне Толстой, которая после смерти братьев стала единственной владелицей.

После реформы 1861 года село стало центром Брынской волости. В 1865 году в селе была открыта земская школа, в первое время (1868) в ней обучалось 28 мальчиков и 18 девочек. Вдобавок к ней 2 октября 1891 года была открыта одноклассная церковно-приходская школа. В 1868 году сгорела деревянная церковь, на её месте два года спустя была построена часовня.

В 1878 году в Брыни числилось 376 дворов, 2219 жителей, церковь православная, 4 молитвенных дома, больница, почтовая станция, 24 лавки, 4 постоялых двора, суконная фабрика, красильня. В 1881 году, не выдержав конкуренции с польскими предприятиями, закрылась Брынская фабрика.

После смерти В. А. Толстой имущество перешло к её сыну Александру Владимировичу и дочери Наталье Владимировне. Они сдали фабрику в аренду известным московским купцам — торговцам шерстью братьям Михаилу и Николаю Иллиодоровичам Ляпиным. Производство сукна восстановилось, но ненадолго: в 1896 году пожар повредил основные цеха и уничтожил все оборудование.

В 1898 году построено деревянное здание для церковно-приходской школы, которое находилось в 0,5 версте от храма.

В 1910 году в Брынь вместе с семьёй переехал известный писатель М. М. Пришвин.

Советское время 
В 1930-е годы в ходе коллективизации в селе Брынь были образованы 4 колхоза: «Красная Брынь», «Красный Скачок», имени Куйбышева и имени 18-й партконференции. В 1936 организована Брынская МТС. В том же году начал работать молочный завод.

5 октября 1941 года Брынь заняли немецкие войска. Первый раз село освободили в начале января 1942. 20-21 января 1942 тяжёлые бои за Брынь вели полки 328-й стрелковой дивизии 10-й армии, но отстоять село не удалось. Окончательно Брынь освобождена 2 апреля 1942.

До 1948 года село было административным центром Думиничского района.
В 1950 произошло укрупнение брынских колхозов, из 4 был создан один — имени Куйбышева.

На 1 сентября 1955 в Брынской средней школе было 280 учеников.
В 1964—1965 восстановлена плотина бывшей суконной фабрики, и вновь образовалось озеро площадью 790 га. Было организовано рыбоводческое предприятие — рыбхоз, которое существует и сейчас (СПК «Рыбный»).
В 1965 в результате объединения колхозов им. Куйбышева (Брынь) и им. Ленина (Семичастное) был создан совхоз «Брынский» (существовал до 2007).

Население

Известные уроженцы, жители 
 С 1954 года и до своей смерти (1987) в Брыни жил Герой Советского Союза Пётр Трофимович Сокур.
 18 марта 1949 в Брыне родился Кувшинов, Геннадий Георгиевич, российский учёный, профессор, доктор технических наук.
 В 1964 году в селе родился российский автор и исполнитель Павел Титов, известный под творческим псевдонимом «Паскаль».

Инфраструктура 
В селе имеется школа, клуб, библиотека. В сентябре 2012 г. после 15-летнего перерыва вновь открылся детский сад.

Достопримечательности
 Церковь Преображения 1846 г.
 Ансамбль Брынского промышленно-заводского комплекса (Демидовых)
 Ансамбль Брынского заводского посёлка
 Брынское водохранилище
 Здание винного магазина
 Дом купца Дашонова
 Здание магазина купца Плохинского.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Фоторепортаж об уничтожении усадьбы Брынь

Населённые пункты Думиничского района